La Colonne est une chanson, jadis célèbre, qui lança en 1818 le chansonnier et goguettier Émile Debraux.
 La Colonne est le quatorzième tome de la série de bande dessinée Lefranc.
 La Colonne est un quartier du  de Toulouse.